Jablunyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Jabloniza) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna, siehe Jablunyzja (Nadwirna)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Werchowyna, siehe Jablunyzja (Werchowyna)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Jablunyzja (Wyschnyzja)

Siehe auch
 Jablonica (Begriffsklärung)